«Национальная академическая библиотека Республики Казахстан» в городе Нур-Султане была создана постановлением Правительства РК от 23 апреля 2004 года за № 461. Главная цель - дальнейшее развитие информационной, образовательной и культурно-просветительной инфраструктуры столицы.
Официальное открытие Национальной Академической Библиотеки РК состоялось 10 июня 2004 года. 
10 сентября 2005 года библиотека приняла первых читателей.
Услугами библиотеки ежегодно пользуются более 25 тысяч читателей..

Фонды

Основной книжный фонд 
Книжный фонд Национальной Академической Библиотеки РК насчитывает более 770 тысяч книг. Кроме книг, библиотека получает более 900-сот наименований отечественных, зарубежных периодических изданий на государственном и других языках. 
В состав фонда входят: книги, периодика, аудиокниги, электронные издания, карты, нотные издания, открытки, микрофиши, а также книги по Брайлю для слабовидящих граждан. Особую ценность фонда представляют более 30 частных книжных собраний отечественных деятелей науки, культуры и просвещения, выдающихся коллекционеров Казахстана.

Электронный фонд 
Электронный фонд начал создаваться в 2007 году. Объем фонда по состоянию на июль 2012 года составляет 7000 э-копии.

Фонд официальных и нормативных изданий 
Фонд официальных и нормативных изданий является специализированным собранием официальных документов, и публикаций международных организаций, органов государственной власти и управления РК, официальных нормативно-производственных документов, изданий Агентства по статистике РК.

Фонд диссертаций и авторефератов 
Фонд диссертаций и авторефератов включает в себя докторские и кандидатские диссертации казахстанских ученых по всем отраслям знаний. По состоянию на 2011 год фонд насчитывает 311 названий диссертаций и более 10 000 названий авторефератов по самым различным областям знаний.

Фонд редких изданий 
Фонд редких изданий формируется из печатных изданий на казахском, русском и арабском языках.

Фонд литературы на иностранных языках 
Фонд составляет свыше 12000 изданий на многих языках народов мира: языковые и отраслевые словари и справочники, методические и учебные издания в помощь изучению и преподаванию иностранных языков; издания по разным отраслям науки и техники, беллетристика, страноведческая литература на разных языках мира.

Фонд литературы по искусству 
Фонд литературы по искусству содержит более 8000 печатных и электронных документов: книги по музыке, кино, театру, изобразительному искусству, архитектуре, музейному делу; альбомы по живописи, графике, скульптуре и декоративно-прикладному искусству, нотные издания, видео и компакт диски. Наиболее ценной частью фонда являются книги, изданные в рамках государственной программы «Культурное наследие». Например, книги из серии «Қазақ өнерінің тарихы», «Қазақстан ХІХ ғасыр суретшілерінің шығармалары», «Қазақ мәдениеті», «Қазақ өнерінің тарихы»,альбомы известных казахстанских художников А.Кастеева, Г.Исмаиловой, С.Калмыкова и др. А также коллекция СD–DVDдисков «Новые фильмы нового Казахстана», «Музыкальный Казахстан», «Асанали Ашимов», «Ахмет Жубанов» из серии «Асыл мұра», посвященные творчеству выдающихся казахских деятелях искусства.

Фонд художественной литературы 
Фонд представляет собой коллекцию художественных произведений писателей Казахстана, классиков зарубежной литературы, современную литературу на казахском и русском языках, детскую литературу.

Услуги читателям 
Читателям Национальной Академической Библиотеки РК предоставляется ряд электронных услуг: доступ к удаленным полнотекстовым базам данных, поиск информации в электронных каталогах, возможность задать вопрос библиотекарю - виртуальная справочная служба; предоставление (изготовление и доставка по электронной почте) фрагментов электронных копий произведений из фондов Национальной Академической Библиотеки РК, предварительные заказы в читальные залы, дистанционная запись в библиотеку и т.д.

В Библиотеке 9 читальных залов:
 Общий читальный зал.
 Зал периодических изданий.
 Зал мировой литературы.
 Информационный центр «Окно в Корею».
 Читальный зал немецкой литературы.
 Зал литературы по искусству.
 Зал для читателей с ограниченными возможностями.
 Центр изучения Индии.
 Информационный Центр развития.
 Научный читальный зал.
 «Американский уголок».

Участие Национальной Академической Библиотеки РК в работе международных организаций 
 Международная Федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA)
 Конференция директоров национальных библиотек (CDNL)
 БАЕ (Библиотечная Ассамблея Евразии)

Мероприятия 
За период с 2005-2009 гг. в Национальной Академической Библиотеки прошло около 500 различных мероприятий. 
 Международный Конгресс Чтения «Читающее общество – основа конкурентоспособной страны» под эгидой ЮНЕСКО и Международной федерации библиотечных ассоциаций (IFLA); 
 Республиканская Акция «Одна страна – одна книга», посвященные «Книге Слов» Абая (2007 г.), повести М.О.Ауэзова «Лихая година» (2008 г.) и поэзии М.Жумабаева (2009 г.); 
 первый Слёт молодых библиотекарей Казахстана; 
 международная конференция «Культурный текст Астаны»; 
 автопробег «Библиотечный Салют Астане» по маршруту Астана-Караганда-Степногорск-Экибастуз-Павлодар; 
 международный научный Лекторий НАБРК из цикла «Ученые МГУ выступают».

Одно из направлений деятельности Национальной Академической Библиотеки РК - пропаганда казахстанской книги, творчества казахстанских писателей, привитие глубокого уважения к историческому прошлому казахского народа, его культурному наследию, многовековым традициям и обычаям, которые способствуют воспитанию патриотизма, укреплению нравственности, духовности, интеллектуальных качеств подрастающего поколения.

Библиотека проводит книжные выставки и творческие вечера, посвященные юбилеям писателя Абиша Кекильбаева и поэта Фаризы Унгарсыновой, творчеству писателей Акима Тарази, Саина Муратбекова, 125-летию со дня рождения известного казахского певца, композитора, акына Кенена Азербаева; 190-летию со дня рождения күйші, философа Шыгайулы Даулеткерея; 175-летию со дня рождения первого казахского ученого-просветителя, путешественника, этнографа, исследователя Чокана Валиханова; 85-летию со дня рождения известного казахского писателя Бердибека Сокпакбаева.

Библиотека, как методический центр по автоматизации для библиотек страны 
Согласно «Концепции развития НАБРК», ключевым ресурсом определена электронная информация, а приоритетным направлением — развитие безбумажной технологии.
Национальная Академическая Библиотека является методическим Центром по внедрению автоматизации и информатизации для библиотек Казахстана и осуществляет анализ, прогнозирование и консалтинг в области внедрения новых технологий в библиотечные процессы в Казахстане. На базе библиотеки с 2007 г. реализуется проект «Электронный государственный библиотечный фонд - Казахстанская национальная электронная библиотека». В фонде КазНЭБ расположены электронные копии редких, имеющих историческую и научную значимость изданий из фондов Национальной библиотеки РК в Алматы, Научного центра Евразийского национального университета им. Гумилева «Отырар кітапханасы», областных и вузовских библиотек. Весомым источником поступления в электронное хранилище КазНЭБ стали книги, изданные в рамках государственной программы «Культурное наследие». Книги на оцифровку поступают и лично от авторов, которые рассматривают этот акт как вклад в национальное электронное хранилище.

Здание 
Здание Национальной Академической Библиотеки находится на левом берегу реки Ишим, недалеко от Байтерека на Водно-зелёном бульваре. 
Пятиэтажное здание общей площадью 15000 кв.м. является новой моделью мультимедийной библиотеки, которая работает с электронной информацией, предоставляет разнообразные электронные сервисы, внедряет новейшие компьютерные технологии.

Всего в библиотеке открыто 17 залов рассчитанных на 500 посадочных мест.

Библиотека располагает книгохранилищем на 2.5 млн. экземпляров книг и имеет комплекс серверов, позволяющих хранить электронную информацию в терабайтных объёмах.

С начала 2010 года в Национальной Академической Библиотеке запущена монорельсовая транспортная система «Телелифт», протяженностью 450 метров. Благодаря этой системе доставка книг и других документов из фондохранилищ во все читальные залы осуществляется не более, чем за пять минут.

Попечительский совет 
23 апреля 2005 года — создан Попечительский Совет библиотеки создан по инициативе общественности и Национальной академической библиотеки РК. Главной целью совета является определение стратегического развития библиотеки в период её становления, создание условий для эффективного функционирования библиотеки, как важнейшего звена системы информационных ресурсов РК.

Основные задачи Попечительского совета 
 разработка и утверждение программ и проектов, направленных на развитие Национальной Академической Библиотеки;
 привлечение финансовых средств юридических и физических лиц на развитие инфраструктуры;
 оказание помощи в приобретении и формировании фондов Национальной Академической Библиотеки, включая коллекции редких и ценных изданий;
 содействие в развитии международного сотрудничества, в том числе в проведении конференций, семинаров, деловых встреч;
 содействие внедрению современных библиотечных и информационных технологий.

Состав Попечительского Совета

Председатель Попечительского Совета 
Кекильбаев Абиш Кекильбаевич,
Народный писатель, Член комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан.

Члены Попечительского Совета 
 Абдильдин Жабайхан Мубаракович, доктор философских наук, академик.
 Айталы Амангельды Абдрахманович, доктор философских наук, профессор.
 Султанов Куаныш Султанович, Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан.
 Джолдасбаева Нурлыгаим Чалдановна, Председатель Комитета по экономической и региональной политике Сената Парламента Республики Казахстан.
 Джалмагамбетова Светлана Жакияновна, Член Комитета по социально-культурному развитию Сената Парламента Республики Казахстан.
 Есим Гарифолла, Член Комитета по социально-культурному развитию Сената Парламента Республики Казахстан, академик, доктор философских наук.
 Абдрахманов Сауытбек, Президент республиканской газеты «Егемен Ќазаќстан»
 Жолдасбеков Мырзатай, директор Президентского Центра культуры РК, доктор филологических наук, профессор.
 Сагадиев Кенжегали Абенович, Член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
 Койшыгара Салгарин, писатель, историк
 Анес Сарай, писатель, руководитель отдела журнала «Қазақстан әйелдері».

Руководители 
 Бердигалиева, Роза Амангалиевна (2003 - 2009)- библиотековед, заслуженный деятель Республики Казахстан, кандидат исторических наук,  академик Отделения "Библиотековедение" Международной академии информатизации при ООН, профессор Южно-Казахстанского университета, член Постоянного комитета ИФЛА в регионе  Азия и Океания (2007-2015),член Постоянного комитета ИФЛА по свободному доступу и свободе выражения (2003 - 2009), Президент Библиотечной ассамблеи Евразия (2001-2003), Президент Библиотечной Ассоциации Республики Казахстан (1997 - 2015), кавалер ордена Республики Казахстан "Құрмет"   
 Отарбаев Рахимжан Касымгалиевич (2009-2010)- писатель – драматург, заслуженный деятель Республики Казахстан 
 Шаймуханбетова Жанна Какибаевна (2010 -2012) 
 Аскар Алибек (2012 - 2014) - писатель, заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан 
 Муналбаева Умуткан Дауренбековна (2014 - 2022)  - доктор педагогических наук
 Нургалиева Газиза Кудайбергеновна (2022 - по н/время) - академик

Режим работы библиотеки 
Библиотека работает для пользователей с 09.00 до 20.00 без перерыва.
В субботу и воскресенье библиотека работает с 09.00 до 18.00 
Виртуальная справочная служба работает круглосуточно.
Последняя пятница каждого месяца – санитарный день.

Примечания

Источники 
 Национальная академическая библиотека РК (НАБ РК) //Астана:Энциклопедия. —Алматы: Атамура, 2008. - С. 418,фото. - ISBN 9965-34-879-0

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20130307201334/http://kazlib.nabrk.kz/
https://web.archive.org/web/20120225163147/http://www.nlobooks.ru/node/1581
http://nabrk.kz/

Библиотеки Казахстана
Кавалеры ордена "Курмет"